Алекс Астане Лопес (, род. 13 июня 1987) — ирландский шахматист, международный мастер (2010).

Родился в Испании. Живет в Ирландии с 7 лет. В юношеские годы параллельно выступал в испанских и ирландских турнирах (в 2003 г. стал бронзовым призером юношеского чемпионата Испании).

Чемпион Ирландии 2010, 2017 и 2018 гг. (в 2017 г. поделил 1—2 места с Ф. Шортом).

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 2010, 2012, 2014 и 2018 гг.

Победитель международного турнира в Дублине (2018 г.).

В 2005 г. представлял Ирландию на юношеском чемпионате мира.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Лопеса в базе Chessgames
 Личная карточка А. Лопеса на сайте 365Chess
 Личная карточка А. Лопеса на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Ирландии
Шахматисты Испании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам